Ричард Драјфус (; Њујорк, 29. октобар 1947) амерички је глумац.

Филмографија 

|-
| 1967. || Дипломац || -{The Graduate}- || ||
|-
| 1969. || || -{Hello Down There}- || || 
|-
| 1971. || || -{Two For The Money}- || || 
|-
| 1973. || Дилинџер || -{Dillinger}- || || 
|-
| 1973. || Амерички графити || -{American Graffiti}- || || 
|-
| 1974. || || -{The Apprenticeship Of Duddy Kravitz}- || || 
|-
| 1974. || || -{The Second Coming Of Suzanne}- || || 
|-
| 1975. || Ајкула || -{Jaws}- || Мет Хупер || 
|-
| 1975. || || -{Inserts}- || || 
|-
| 1976. || || -{Victory At Entebbe}- || || 
|-
| 1977. || || -{The Goodbye Girl}- || || 
|-
| 1977. || Блиски сусрет треће врсте || -{Close Encounters Of The Third Kind}- || Рој Нири || 
|-
| 1978. || || -{The Big Fix}- || || 
|-
| 1980. || || -{The Competition}- || || 
|-
| 1981. || || -{Whose Life Is It Anyway?}- || || 
|-
| 1984. || || -{The Buddy System}- || || 
|-
| 1986. || || -{Down And Out In Beverly Hills}- || || 
|-
| 1986. || Остани уз мене || -{Stand by Me}- || наратор / одрасли Горди || 
|-
| 1987. || Заседа || -{Stakeout}- || детектив Крис Лечи || 
|-
| 1987. || || -{Nuts}- || || 
|-
| 1988. || || -{Moon Over Parador}- || || 
|-
| 1989. || || -{Let It Ride}- || || 
|-
| 1989. || || -{Always}- || ||
|-
| 1990. || || -{Rosencrantz & Guildenstern Are Dead}- || || 
|-
| 1990. || Разгледнице из пакла || -{Postcards From The Edge}- || др Франкентал || 
|-
| 1991. || || -{Prisoner Of Honor}- || || 
|-
| 1991. || || -{What About Bob?}- || || 
|-
| 1991. || || -{Once Around}- || || 
|-
| 1993. || || -{Another Stakeout}- || || 
|-
| 1993. || || -{Lost In Yonkers}- || || 
|-
| 1993. || || -{Neil Simon's Lost In Yonkers}- || || 
|-
| 1994. || || -{Silent Fall}- || || 
|-
| 1995. || || -{Mr. Holland's Opus}- || || 
|-
| 1995. || || -{The Last Word}- || || 
|-
| 1995. || || -{The American President}- || || 
|-
| 1996. || || -{Mad Dog Time}- || || 
|-
| 1996. || || -{Night Falls On Manhattan}- || || 
|-
| 1997. || Оливер Твист || Oliver Twist || || 
|-
| 1998. || || -{Einstein}- || || 
|-
| 1998. || || -{Krippendorf's Tribe}- || || 
|-
| 1999. || || -{Lansky}- || || 
|-
| 2000. || || -{The Crew}- || || 
|-
| 2001. || || -{Rudolph And The Misfit Toys}- || || 
|-
| 2002. || || -{Who Is Cletis Tout?}- || || 
|-
| 2002. || || -{The Day Reagan Was Shot}- || || 
|-
| 2004. || Силвер Сити || -{[Silver City}- || || 
|-
| 2004. || || -{Coast to Coast}- || || 
|-
| 2004. || || -{Prisoner Of Honor}- || || 
|-
| 2006. || Посејдон || -{Poseidon}- || ||
|-
|2007.
|
|-{Tin Man}-
| -{Mystic Man}-
|ТВ мини-серија
|-
|2007.
|
|-{Ocean of Fear}-
|наратор
| 
|-
|2008.
|
|-{Signs of the Time}-
|наратор
|
|-
|2008.
|Буш
|-{W.}-
|Дик Чејни
|
|-
|2008.
|
|-{America Betrayed}-
|наратор
|
|-
|2009.
|
|-{My Life in Ruins}-
|Ирв
|
|-
|2009.
|
|-{Leaves of Grass}-
| Паг Ротбаум
|
|-
|2009.
|
|-{The Lightkeepers}-
|Сет
|и извршни продуцент
|-
|2010.
|Пирана 3D
|-{Piranha 3D}-
|Метју Бојд
|камео улога
|-
|2010.
|Ред
|-{Red}-
|Александер Данинг
|
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1947.
Амерички глумци
Добитници награде Оскар за најбољег глумца у главној улози
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде БАФТА
Добитници награде Сателит
Јевреји у Сједињеним Америчким Државама
Агностици